Seng ist der Familienname folgender Personen:

 Coleen Seng (* 1936), US-amerikanische Politikerin
 Eva-Maria Seng (* 1961), deutsche Kunst- und Architekturhistorikerin
 Helmut Seng (* 1961), deutscher Altphilologe
 Ken Seng, US-amerikanischer Kameramann
 Lilian Seng (1920–2015), deutsche Filmeditorin
 Marc O. Seng (* 1975), deutscher Drehbuchautor
 Theary Seng (* 1971), kambodschanisch-US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin, Juristin und Autorin
 Willi Seng (1909–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer